La septième armée est une unité de l'armée impériale russe engagée sur le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale. Elle participe à plusieurs batailles contre les armées impériales austro-hongroise et allemande. Elle est dissoute en .

Historique 

La  est créée en juillet 1914 sous le commandement de , vétéran de la guerre russo-japonaise. Elle est composée de 4 divisions, les , ,  et  divisions de réserve, autour du grand port d'Odessa. En raison de l'attitude incertaine de la Roumanie au début de la Première Guerre mondiale, la  est destinée à la défense d'Odessa et de la Bessarabie. Elle reste dans ce secteur pendant les années 1914 et 1915.

En 1916, la  est réorganisée sous le commandement du général Chtcherbatchiov et vient renforcer le Front du Sud-Ouest en vue de l'offensive Broussilov en Galicie. Le , les  et  corps russes lancent une attaque contre l'Armée du Sud allemande dans le secteur de Zaliztsi : après une préparation d'artillerie de 48 heures, l'infanterie tente de percer les lignes allemandes. Les Russes doivent abandonner au bout de quelques jours, ayant perdu  sans résultat. Plus au sud, les  et  corps russes ont davantage de succès contre l'aile nord de la  armée austro-hongroise qu'ils repoussent jusqu'à la Strypa. Le , le  corps s'empare de Boutchatch, évacuée par les Austro-Hongrois. Le , l'aile sud de l'Armée du Sud doit à son tour se replier sur une ligne Koropets-Nazniov : l'arrivée de renforts allemands lui permet de stabiliser le front sur la rive sud du Dniestr autour de Tloumatch.

Pendant l'été 1917, la , commandée par le général Selivatchiov, prend part à l'offensive Kerenski, dernière tentative de la Russie pour renverser l'issue de la guerre. Elle attaque entre Konyukhi et Pidhaïtsi (région de Ternopil). Le , elle perce le front de l'Armée du Sud au nord de Berejany et s'empare de Halytch. Cependant, la contre-offensive allemande vers Zolotchiv permet à l'Armée du Sud de se ressaisir et, fin juillet, de repousser la  vers le Zbroutch. Au début d'août, l'avance du corps des Beskides allemand est arrêtée par une contre-attaque de la  dans le secteur de Houssiatyn.

En , le général d'origine ukrainienne Pavlo Skoropadsky entreprend de réorganiser le  corps de la  qui devient le  corps ukrainien, embryon d'une armée ukrainienne séparée.

Après la révolution d'Octobre (), l'armée russe achève de se désorganiser, les désertions se multiplient et le seul pouvoir régional un peu solide est celui de la Rada centrale ukrainienne de Kiev. D'après un rapport du général Henri Berthelot, chef de la mission française en Roumanie, au début de , l'état d'esprit de la  et des autres unités composant le Front du Sud-Ouest est alors le suivant :
 Divisions complètement ukrainisées, reconnaissant l'autorité de la Rada centrale :  et  DI,  corps ukrainien comprenant les  et  ukrainiennes
 Divisions en voie d'ukrainisation :  DI ( corps d'armée),  DI ( corps ukrainien),  DI ( corps sibérien),  de cavalerie
 Divisions à tendance bolchévique, influencées par le gouvernement soviétique :  et  du Turkestan, -, - DI, divisions des chasseurs de la Garde,  d'infanterie de la Garde,  et  de cavalerie de la Garde
 Divisions russes sans caractéristiques spéciales : - DI,  sibérienne, -- DI, - DI,  DI,  DI, - DI,  DI,  sibérienne,  de grenadiers,  DI,  DI,  DI,  transcaucasienne,  DI,  sibérienne, , ,  DI,  caucasienne, ,  et  de cavalerie.

En février-, l'offensive allemande et austro-hongroise en Ukraine (opération Faustschlag) disperse les restes de la . Autour de Jitomir et de Berditchev, des combats opposent les troupes russes à celles de la République populaire ukrainienne. Skoropadsky se rallie aux Allemands tandis que la  achève de se dissoudre.

Organisation 
À la fin de 1917, la  comprend :
  corps d'armée de la Garde
  corps d'armée de la Garde
  corps
  corps ukrainien
  corps
  corps caucasien
  corps de cavalerie
  corps sibérien

Commandants 
  ( – )
 Dmitri Chtcherbatchiov ( – )
  ( – )
 Vladimir Selivatchiov ( – )
  ( - )
 Vladimir Triandafillov (3 au ? )
  (?  - ? )

Sources et bibliographie 
  dans sa version du .
  dans sa version du .
 .

Notes et références 

Armée impériale russe
Unité militaire russe de la Première Guerre mondiale
Histoire militaire de l'Ukraine
Unité ou formation militaire créée en 1914
Unité ou formation militaire dissoute en 1918